Референдум в Лихтенштейне по Коммерческому кодексу проходил 12 июня 1949 года. Акт был одобрен Ландтагом, но отклонён на референдуме 78,4 % голосов.

Контекст 
Это был факультативный референдум гражданского происхождения. Ландтаг 28 декабря 1948 года принял поправку к Коммерческому кодексу. Однако, противники законопроекта считали, что поправка к Коммерческому кодексу от 10 апреля 1910 года и 13 декабря 1915 года, вводящая обязательный экзамен на получение степени магистра и свидетельства о квалификации в коммерческом секторе, представляет собой ограничение свободы торговли. После сбора необходимого количества зарегистрированных подписей законопроект был вынесен на референдум в соответствии со Статьёй № 66 Конституции о референдумах.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1949 года
Референдумы в Лихтенштейне
1949 год в Лихтенштейне
Июнь 1949 года